Франкоевые () — семейство покрытосеменных двудольных растений порядка .

Описание 
Однолетние или многолетние травы, полукустарники, кустарники или небольшие деревья. Листья очередные, супротивные или в мутовках по три, цельные, лопастные, перисторассечённые, непарноперистые или тройчатые, цельнокрайние или пильчатые.

Таксономия 
, Ann. Sci. Nat. (Paris) 25: 9 (1832), nom. cons.

Синонимы 
 
 , nom. cons.
 
 , nom. cons. — Медовиковые
 
 , nom. cons. — Вивианиевые

Роды 
Семейство включает 9 родов и 33 вида:

Примечания

Литература 
 
 
 

Гераниецветные
Семейства растений
Флора Африки
Флора Южной Америки